3dx – samolot zdalnie sterowany. Ma on rozpiętość skrzydeł ok. 1m i jest również prawie taki długi. 3dx'y są zazwyczaj zbudowane z lekkiego styropianu tzw. depron. Jest on w większości napędzany silnikiem "trójfazowym". Standardowo posiada trzy serwomechanizmy. Lata z prędkością ok. 20-50 km/h.

Modelarstwo